Pan młody – określenie mężczyzny w dniu jego ślubu
 Pan młody – bajka-ballada Aleksandra Puszkina